Броненосець — ссавець ряду неповнозубих.
 Броненосець — тип військового корабля.